Alcalá de Ebro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá de Ebro (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alcalá de Ebro (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar